Matisse & Sadko — DJ-дуэт из Санкт-Петербурга, авторы музыки в стиле хаус. В составе дуэта родные братья Александр и Юрий Пархоменко.

Биография 
С 2010 года занимаются совместным творчеством в рамках проекта «Matisse & Sadko».

С 2009 по 2014 год вели собственную программу на радиостанции «Рекорд».

Участники фестивалей «Ultra Europe», «Tomorrowland», «Sunburn Festival», «Alfa Future People», «Electrobeach Festival», «No Sugar Added», «Isle of MTV», «Armada Night», «Global Gathering», «Summer Sound festival», «Tiesto Kaleidoscope Tour». Единственные российские электронные музыканты, трижды становившиеся участниками фестиваля «Sensation».

В 2011-ом году, на европейском лейбле «Armada Music» вышел их первый трек «Hi Scandinavia», который впоследствии стал восприниматься, как визитная карточка DJ-дуэта «Matisse & Sadko» по всему миру. Творчество проекта поддержали house-легенды, среди которых: Tiesto, Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Axwell и др.

Следом за ним популярность приобретает «The Legend», совместная работа с группой «Swanky Tunes». Трек вышел на лейбле Sebastian Ingrosso (на тот момент участника Swedish House Mafia) — «Refune Records» и горячо ротировался телеканалами «MTV», «Europa Plus TV» и «Musicbox».

В 2012 году вышел в свет ремикс на трек M-3OX, HEIDRUN — BEATING OF MY HEART, вскоре попавший в компиляцию Swedish House Mafia — «Until Now». В этом же году, на лейбле Axwell’a (на тот момент участника Swedish House Mafia) «Axtone Records» вышла совместная работа братьев Пархоменко с топовым хаус-продюсером русского происхождения, Arty — «Trio». После удачного выхода первого совместного трека, за ним следует второй, «RIOT», вышедший на лейбле «Spinnin Records»

2013 стал новым витком в стремительной карьере коллектива — в начале года выходит совместная работа с экс-участником триo Swedish House Mafia — Steve Angelo. Трек получил название «SLVR» и стал юбилейным релизом на лейбле «Size Records», впоследствии этот трек достиг первой строчки в главном чарте электронной музыки Beatport.

2014-й год, стал для дуэта началом экспериментов — трек «Sigure», совершенно непохожий по звучанию на предыдущие работы, сразу после выхода стал одним из самых играемых треков на выступлениях DJ-ев по всему миру, эту работу поддержало свыше 200 известных продюсеров среди которых: Swedish House Mafia, Steve Angello, Armin van Buuren, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto, Nicky Romero и пр.

В марте 2015 года на фестивале Ultra Miami был представлен трек «Dragon» — первый совместный трек с нидерландским музыкантом Martin Garrix, позже ставший официальным саундтреком к рекламе фестиваля. Вторая совместная работа с Martin Garrix, трек «Break through the Silence» впервые прозвучала в эфире радиошоу Danny Howard на BBC Radio 1. В течение двух недель, летом 2015, сразу две совместных работы Matisse & Sadko и Martin Garrix находились в Beatport Main Chart на первой строчке, поочередно сменяя друг друга. Также, в 2015 году Matisse & Sadko открывают собственную студию звукозаписи «MoNoMark Music», которая объединяет молодыx музыкантов со всей России, содействует их в творческому развитию и помогает с записью нового материала. Осенью 2015, в Санкт-Петербурге силами резидентов студии, во главе с самим DJ-дуэтом, была успешно проведена первая одноимённая вечеринка «MON°MARK NIGHT».
И уже летом 2016 года планируют принять участие в Белорусском спортивно-музыкальном фестивале Viva Braslaw со своей DJ программой, одни из главных хэдлайнеров фестиваля. 28 января 2017 знаменитый DJ-дуэт повторил свою вечеринку в Санкт-Петербурге — MONoMARK Night, кроме Matisse & Sadko участие в данном фестивале принимали такие популярный и востребованные саунд-продюсеры, как Shapov, Kitone, Vion Konger, MEG\NERAK, Aspyer и Arty.

Дискография

Синглы

Ремиксы

Примечания

Публикации 
 Интервью: Matisse & Sadko
 Matisse & Sadko: «Становиться популярным нужно уже сейчас!»
 Западный микс: как российские диджеи зарабатывают в Европе и Америке
 Чайные сплетни: Matisse & Sadko
 Matisse & Sadko: У каждого диджея должно быть что-то безбашенное!
 На ход ноги: Matisse & Sadko

Ссылки 
 MonoMark Music
 Bandsintown
 Matisse & Sadko Вконтакте
 Matisse & Sadko в Facebook
 Matisse & Sadko в Instagram
 Matisse & Sadko в Twitter
 Matisse & Sadko в Soundcloud
 Matisse & Sadko в Beatport

Музыканты по алфавиту
Музыкальные продюсеры России
Диджеи России
Исполнители STMPD RCRDS